Kiso puede hacer referencia a:

 Las montañas Kiso, una cordillera japonesa ubicada en la Prefectura de Nagano.
 Los Tres Ríos de Kiso, los mayores de la llanura de Nōbi en Japón.
 El río Kiso, el mayor de los tres ríos antes citados.
 El Kiso, un crucero ligero japonés bautizado en honor al río anterior.
 Yūka Kiso, víctima de la masacre de Osaka.
 El distrito de Kiso en la prefectura japonesa de Nagano. 
 El valle del Kiso en la prefectura japonesa de Nagano.
 El histórico clan Kiso en Japón.
 El observatorio Kiso de la Universidad de Tokio.
 Kiso, un pueblo japonés.
 Kiso, una villa japonesa.